Глубокинский сельсовет

Кемеровская область 
 Глубокинский сельсовет Топкинского района (упразднён в 2008 году с преобразованием сельсоветов в сельские территории)

Курганская область 
 Глубокинский сельсовет Шадринского района (упразднён в 2022 году)

Смоленская область 
 Глубокинский сельсовет Краснинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)